Историография «Нового курса» Франклина Рузвельта () начала формироваться в 1930-е годы; политика администрации президента США стала одной из главных «мишеней» как левой, так и правой критики. Протесты авторов против расизма, империализма, либерализма, власти элиты, бюрократической централизации и самой природы корпоративного капитализма формировал левую критику. Рост влияния федеральной власти в 1930-е годы вызывал критику правых авторов.

В итоге, на протяжении последующих шести десятилетий в историографии Нового курса доминировали две основные перспективы: «за» и «против». Большая часть работ того период являлась «нормативной»: авторы пытались не объяснить, как и почему произошел Новый курс, но выяснить был ли он «хорошим» или «плохим». Так историки Бэзил Раух, Уильям Лейхтенбург, Артур Шлезингер-младший, Фрэнк Фрейдель и Ричард Хофштадтер стремились «укрепить исторические добродетели» Нового курса, подчеркивая не только его широкую общественную поддержку в 1930-е годы, но и его глубокие связи с традицией американских политических реформ. Одновременно, консервативные авторы — такие как Реймонд Моули и Эдгар Робинсон — видели в Рузвельте «социалиста», а в его политике — подрыв американской государственности.

См. также 
 Историография Нюрнбергских процессов
 Историография Великой французской революции
 Историография Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва
 Историография Брестского мира

Примечания

Литература 
 
  
  
 
  
 
 
 
 М. В. Кравченко, Американська історіографія соціальної політики адміністрацій Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933—1952 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя : ЗНУ, 2018. — Вип. 51. — 474 с. ISSN 2076-8982

Источники о Новом курсе 

 Кизилов В., Сапов Гр. «Инфляция и её последствия» . / под ред. Е. Михайловской. — М.: РОО "Центр «Панорама», 2006. — 146 с. ISBN 5-94420-025-1.
 Кассирова Е. П. США: кризис социальной политики. — М. : Мысль, 1978. — С. 95—96.
 Alswang, John. The New Deal and American Politics (1978), voting analysis
 Alter, Jonathan. The Defining Moment: FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope (2006), popular account
 Badger, Anthony J. The New Deal: The Depression Years, 1933—1940. (2002) general survey from British perspective
 Badger, Anthony J. FDR: The First Hundred Days (2008)
 Badger, Anthony J. New Deal / New South: An Anthony J. Badger Reader (2007)
 Beasley, Maurine H., Holly C. Shulman, Henry R. Beasley. The Eleanor Roosevelt Encyclopedia (2001)
 Bernstein, Barton J. «The New Deal: The Conservative Achievements of Liberal Reform». In Barton J. Bernstein, ed., Towards a New Past: Dissenting Essays in American History, pp. 263-88. (1968), an influential New Left attack on the New Deal.
 Bernstein, Irving. Turbulent Years: A History of the American Worker, 1933—1941 (1970), cover labor unions
 Best, Gary Dean. The Critical Press and the New Deal: The Press Versus Presidential Power, 1933—1938 (1993) ISBN 027594350X
 Best, Gary Dean. Pride, Prejudice, and Politics: Roosevelt Versus Recovery, 1933—1938. (1990) ISBN 0275935248
 Best, Gary Dean. Retreat from Liberalism: Collectivists versus Progressives in the New Deal Years (2002) ISBN 0275946568
 Blumberg Barbara. The New Deal and the Unemployed: The View from New York City (1977).
 Brands, H.W. Traitor to His Class: The Privileged Life and Radical Presidency of Franklin Delano Roosevelt (2008)
 Bremer William W. «Along the American Way: The New Deal’s Work Relief Programs for the Unemployed». Journal of American History 62 (December 1975): 636—652. online at JSTOR in most academic libraries
 Brock William R. Welfare, Democracy and the New Deal (1988), a British view
 Brinkley, Alan. The End Of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War. (1995) what happened after 1937
 Burns, Helen M. The American Banking Community and New Deal Banking Reforms, 1933—1935 (1974)
 Chafe, William H. ed. The Achievement of American Liberalism: The New Deal and its Legacies (2003)
 Charles, Searle F. Minister of Relief: Harry Hopkins and the Depression (1963)
 Cobb, James and Michael Namaroto, eds. The New Deal and the South (1984).
 Cohen, Adam, Nothing to Fear: FDR’s Inner Circle and the Hundred Days that Created Modern America (2009)
 Conkin, Paul K. The New Deal. (1967), a brief New Left critique.
 Conklin, Paul K. «The Myth of New Deal Radicalism». In Myth America: A Historical Anthology, Volume II. 1997. Gerster, Patrick, and Cords, Nicholas. (editors.) Brandywine Press, St. James, NY. ISBN 1-881-089-97-5
 Dubofsky, Melvyn, ed. The New Deal: Conflicting Interpretations and Shifting Perspectives. (1992), reader
 Eden, Robert, ed. New Deal and Its Legacy: Critique and Reappraisal (1989), essays by scholars
 Ekirch Jr., Arthur A. Ideologies and Utopias: The Impact of the New Deal on American Thought (1971)
 Folsom, Burton. New Deal or Raw Deal? : How FDR’s Economic Legacy has Damaged America (2008) ISBN 1416592229
 Fraser, Steve and Gary Gerstle, eds., The Rise and Fall of the New Deal Order, (1989), essays focused on the long-term results.
 Garraty, John A. «The New Deal, National Socialism, and the Great Depression», American Historical Review, 78, 4 (1973), pp. 907-44. in JSTOR
 Goldman, Eric F. Rendezvous with Destiny: A History of Modern American Reform. New York: Alfred A. Knopf (1952) ISBN 1566633699
 Gordon, Colin. New Deals: Business, Labor, and Politics, 1920—1935 (1994)
 Graham, Otis L. and Meghan Robinson Wander, eds. Franklin D. Roosevelt: His Life and Times. (1985). An encyclopedic reference.
 Grant, Michael Johnston. Down and Out on the Family Farm: Rural Rehabilitation in the Great Plains, 1929—1945 (2002)
 Hawley, Ellis W. The New Deal and the Problem of Monopoly (1966)
 Higgs, Robert. Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (1987), libertarian critique
 Howard, Donald S. The WPA and Federal Relief Policy (1943)
 Huibregtse, Jon R. American Railroad Labor and the Genesis of the New Deal, 1919—1935; (; 2010; 172 pages)
 Ingalls, Robert P. Herbert H. Lehman and New York’s Little New Deal (1975)
 Jensen, Richard J. «The Causes and Cures of Unemployment in the Great Depression», Journal of Interdisciplinary History 19 (1989) 553-83. in JSTOR 
 Kennedy, David M., "What the New Deal Did, " Political Science Quarterly, 124 (Summer 2009), 251-68.
 Kirkendall, Richard S. «The New Deal As Watershed: The Recent Literature», The Journal of American History, Vol. 54, No. 4. (Mar., 1968), pp. 839—852. in JSTOR, historiography
 Ladd, Everett Carll and Charles D. Hadley. Transformations of the American Party System: Political Coalitions from the New Deal to the 1970s (1975), voting behavior
 Leff, Mark H. The Limits of Symbolic Reform: The New Deal and Taxation (1984)
 Lindley, Betty Grimes and Ernest K. Lindley. A New Deal for Youth: The Story of the National Youth Administration (1938)
 Lowitt, Richard. The New Deal and the West (1984).
 McElvaine Robert S. The Great Depression 2nd ed (1993), social history
 Neil M. Maher, Nature’s New Deal: The Civilian Conservation Corps and the Roots of the American Environmental Movement (New York: Oxford University Press, 2008).
 Manza; Jeff. «Political Sociological Models of the U.S. New Deal» Annual Review of Sociology: 2000, 26 (2000): 297—322.
 Mathews, Jane De Hart. «Arts and the People: The New Deal Quest for a Cultural Democracy», Journal of American History 62 (1975): 316-39, in JSTOR
 Malamud; Deborah C. «'Who They Are — or Were': Middle-Class Welfare in the Early New Deal» University of Pennsylvania Law Review v 151 #6 2003. pp 2019+.
 McKinzie, Richard. The New Deal for Artists (1984), well illustrated scholarly study
 Meriam; Lewis. Relief and Social Security The Brookings Institution. 1946. Highly detailed analysis and statistical summary of all New Deal relief programs
 Milkis, Sidney M. and Jerome M. Mileur, eds. The New Deal and the Triumph of Liberalism (2002)
 Mitchell, Broadus. Depression Decade: From New Era through New Deal, 1929—1941 (1947), survey by economic historian
 Parker, Randall E. Reflections on the Great Depression (2002) interviews with 11 leading economists
 Patterson, James T. The New Deal and the States: Federalism in Transition (Princeton University Press, 1969).
 Pederson, William D. ed. A Companion to Franklin D. Roosevelt (Blackwell Companions to American History) (2011); 35 essays by scholars; many deal with politics
 Powell, Jim FDR’s Folly: How Roosevelt and His New Deal Prolonged the Great Depression (2003) ISBN 0761501657
 Polenberg, Richard. «The Era of Franklin D. Roosevelt 1933—1945 A Brief History with Documents» ISBN 0312133103
 Rosenof, Theodore. Economics in the Long Run: New Deal Theorists and Their Legacies, 1933—1993 (1997)
 Rosen, Elliot A. Roosevelt, the Great Depression, and the Economics of Recovery (2005) ISBN 0813923689
 Rothbard, Murray. America’s Great Depression  (1963).
 Saloutos, Theodore. The American Farmer and the New Deal (1982).
 Savage, James D. Balanced Budgets & American Politics. Cornell University Press. 1988.
 Shlaes, Amity. The Forgotten Man: A New History of the Great Depression (2007) ISBN 0066211700
 Singleton, Jeff. The American Dole: Unemployment Relief and the Welfare State in the Great Depression (2000)
 Sitkoff, Harvard. A New Deal for Blacks: The Emergence of Civil Rights as a National Issue: The Depression Decade (2008)
 Sitkoff, Harvard. ed. Fifty Years Later: The New Deal Evaluated. (1984). A friendly liberal evaluation.
 Skocpol, Theda, and Kenneth Finegold. «State Capacity and Economic Intervention in the Early New Deal». Political Science Quarterly 97 (1982): 255-78. Online at JSTOR.
 Skocpol, Theda, and Kenneth Finegold. «Explaining New Deal Labor Policy» American Political Science Reform (1977) 84:1297-1304 in JSTOR
 Smith, Jason Scott. Building New Deal Liberalism: The Political Economy of Public Works, 1933—1956 (2005).
 Sternsher, Bernard ed., Hitting Home: The Great Depression in Town and Country (1970), essays by scholars on local history
 Szalay, Michael. New Deal Modernism: American Literature and the Invention of the Welfare State (2000)
 Tindall George B. The Emergence of the New South, 1915—1945 (1967). survey of entire South
 Trout Charles H. Boston, the Great Depression, and the New Deal (1977)
 
 Ware, Susan. Beyond Suffrage: Women and the New Deal (1981)
 Wecter, Dixon. The Age of the Great Depression, 1929—1941 (1948), social history
 Zelizer; Julian E. «The Forgotten Legacy of the New Deal: Fiscal Conservatism and the Roosevelt Administration, 1933—1938» Presidential Studies Quarterly . Volume: 30. Issue: 2. pp: 331+. (2000)
 Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States: 1951  (1951) full of useful data;
 Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970 (1976)
 Cantril, Hadley and Mildred Strunk, eds. Public Opinion, 1935—1946 (1951), massive compilation of many public opinion polls
 Carter, Susan B. et al. eds. The Historical Statistics of the United States (6 vol: Cambridge University Press, 2006); huge compilation of statistical data; online at some universities
 Gallup, George Horace, ed. The Gallup Poll; Public Opinion, 1935—1971 3 vol (1972) summarizes results of each poll.
 Lowitt, Richard and Beardsley Maurice, eds. One Third of a Nation: Lorena Hickock Reports on the Great Depression (1981)
 Moley, Raymond. After Seven Years (1939), conservative memoir by ex-Brain Truster
 Nixon, Edgar B. ed. Franklin D. Roosevelt and Foreign Affairs (3 vol 1969), covers 1933-37. 2nd series 1937-39 available on microfiche and in a 14 vol print edition at some academic libraries.
 Roosevelt, Franklin D.; Rosenman, Samuel Irving, ed. The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt (13 vol, 1938, 1945); public material only (no letters); covers 1928—1945.
 Zinn, Howard, ed. New Deal Thought'' (1966), a compilation of primary sources.

Ссылки 
 
 Библиотека документов по Новому курсу
 Библиотека фотографий по Новому курсу
 Общественное мнение: 1935—1946 , опросы общественного мнения в англоязычных странах.
 Карикатуры на Рузвельта и его курс 
 «Разговоры у камина» — радиопередачи Франклина Д. Рузвельта
 Молодёжная политика в Техасе в эпоху Нового курса 
 Артур Шлезингер-мл. Век Рузвельта (в трёх томах, 1957-60).
 Джим Пауэлл Критика Нового курса с точки зрения интересов беднейших слоёв населения 
 Андрей Знаменский Великая депрессия и Новый курс Рузвельта 

Новый курс Рузвельта
Историография
Советская историография
История США